Malagassa är ett släkte av insekter. Malagassa ingår i familjen Episactidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Malagassa